Хейг () — английская фамилия. Известные носители:
 Хейг, Александр (1924—2010) — американский военачальник и дипломат.
 Хейг, Джек (род. 1993) — австралийский велогонщик.
 Хейг, Джон (1909—1949) — британский серийный убийца.
 Хэйг, Джорджина (род. 1985) — австралийская актриса.
 Хейг, Дуглас (1869—1928) — британский военный деятель.
 Хэйг, Дэвид (род. 1955) — английский актёр и писатель.
 Хейг, Иветт (род. 1969) — британская ориентировщица.
 Хейг, Стивен (род. 1960) — американский музыкальный продюсер.
 Хейг, Тайлер (род. 1975) — астронавт НАСА.
 Хейг, Тим (1983—2017) — канадский боец смешанного стиля.
 Хейг, Уильям (род. 1961) — британский политический деятель.
 Хейг, Эндрю (род. 1973) — английский режиссёр и сценарист.

Примечания